Jacana's, een familie van tropische watervogels
 Jacana (geslacht), een geslacht van vogels uit deze familie
 Jacana (soort), een vogel uit dit geslacht
 Jaçanã, een gemeente in Brazilië